Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1920, které se konaly v Antverpách v Belgii od 20. dubna 1920 do 12. září 1920. Těchto her se zúčastnilo 2669 sportovců ze 29 zemí v 154 disciplínách v 22 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1920 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1920
1920